Somé ist der Familienname folgender Personen:
 Naon Charles Somé (* 1929), burkinischer Fußballfunktionär und -schiedsrichter
 Urbain Somé (* 1979), burkinischer Fußballspieler
 Yorian Gabriel Somé (1935–1983), burkinischer Oberst und Politiker